Will kan som auktorsförkortning betyda:

 Johann Georg Friedrich Will
 Kipling W. Will

Robotskapade auktorsförkortningar